Carlos Girón Longoria (19 de julho de 1982, Rockville, Maryland, USA) é um ator e modelo americano que quando criança foi para o México com os pais.

Filmografia

Atores dos Estados Unidos
Atores do México
Naturais da Cidade do México